Balsam Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Balsam Mountain (Greene County, New York)
 Balsam Mountain (Ulster County, New York)
 Balsam Mountain (Virginia)